Владимир Мстиславич (князь киевский) — сын великого князя Мстислава Владимировича Великого.
 Владимир Мстиславич — сын Мстислава Изяславича волынского и киевского.
 Владимир Мстиславич (князь псковский) (XIII век) — сын Мстислава Ростиславича Храброго.